Alcione — род птерозавров из семейства Nyctosauridae, живших во время верхнего маастрихта на территории современного Марокко. Включает единственный типовой вид — Alcione elainus. Эти птерозавры жили в прибрежных зонах и, вероятно, питались рыбой.

Описание 
Alcione был небольшим птерозавром. Пропорции его конечностей относительно малы в сравнении с родственными видами, но анатомия типична для всей группы. Нижняя челюсть узкая, Y-образная при взгляде сверху. Зубы отсутствуют; вместо них у клюва имеются заострённые края. Скапулокоракоид в типовом образце слит, что указывает на зрелый возраст особи. Эта кость формой напоминает бумеранг, что характерно для многих представителей семейства Nyctosauridae и в меньшей степени для представителей клады Pteranodontia.

Открытие и название 
Все экземпляры Alcione были обнаружены в результате 3-летних раскопок, во время которых было найдено около 200 образцов птерозавров. Типовой экземпляр FSAC-OB 2 состоит из частичного скелета, который сохраняет различные элементы, включая бедренную кость, плечевую кость, скапулокоракоид и грудную клетку. Соотнесённые с видом образцы включают FSAC-OB 217 — IV пястная кость, FSAC-OB 156 — нижняя челюсть, и более полный образец FSAC-OB 4. Этот образец содержит плечевую, лучевую, локтевую кости, фрагмент IV пястной кости, фалангу IV-1, скапулокоракоид и крестец.

Своё название птерозавр получил по имени Алкионы — персонажа греческой мифологии, которая была превращена в морскую птицу. Видовое название elainus происходит от  — «блуждать, странствовать».

Систематика 
Проведённый авторами описания филогенетический анализ нашёл Alcione родственным семейству Nyctosauridae.

Палеобиология 
Короткие крылья Alcione указывают на то, что этот птерозавр был лучше приспособлен для быстрого хлопанья при полёте, чем прочие Nyctosauridae. Другое объяснение состоит в том, что эта адаптация предназначалась для подводного движения птерозавра, поскольку крылья современных прибрежных птиц также укорочены.

Палеоэкология 

Остатки Alcione обнаружены в верхних маастрихтских фосфатах, расположенных в бассейне реки  в Северном Марокко. Это геологическое образование не считается формацией. Оно делится на горизонты, называемые «кушетками» (couches); остатки Alcione найдены в «кушетке 3». Этот слой датируется поздним маастрихтом — за 1 миллион лет до вымирания динозавров. «Кушетка 3» содержит летопись самой разнообразной экосистемы, известной с того времени.

Известно большое разнообразие представителей морской фауны, включающее акул и костных рыб, в дополнение к черепахам, плезиозаврам и мозазаврам. Известны редкие, фрагментарные окаменелости динозавров: абелизаврид и завропод. Прочие птерозавры в пласте изначально были представлены только аждархидом Phosphatodraco, описанного в 2003 году. Однако поздние исследования, помимо Alcione, выявили, по меньшей мере, 5 других родов птерозавров, включая Barbaridactylus, Simurghia и Tethydraco.

См. также 
 Список птерозавров

Примечания 

Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 2018 году